

Каргапольє — селище міського типу, Каргапольський район, Курганська область
 Каргапольє — селище, Каргапольський район, Курганська область
 Каргапольє — залізнична станція